Guy Williams peut désigner :

  (1881-1959), général de l'armée de terre britannique ;
  (1907–1992), sénateur canadien ;
 Guy Williams (1924-1989), acteur américain ;
 Guy Williams (né en 1960), joueur américain de basket-ball ;
 Guy Williams (né en 1971), cavalier international ;
 Guy Williams (né en 1984), joueur de rugby australien ;
 Guy Williams (né en 1987), comédien néo-zélandais.